Kelyophis hechti (лат., от  — маленький и  — змея) — вид вымерших змей из семейства Nigerophiidae инфраотряда Alethinophidia, живших во времена позднемеловой эпохи (маастрихтский век). Типовой и единственный вид в роде Kelyophis.

Видовое название hechti дано в честь Макса К. Гехта (), биолога из колледжа Куинс, Городской университет Нью-Йорка.

История изучения 
Голотип (хранится в Университете Антананариву по номером 9682), найденный в формации Maevarano провинции Махадзанга (Мадагаскар), состоит из набора позвонков. Авторы описания новых вида и рода поместили последний в семейство Nigerophiidae.

Примечания 

Вымершие змеи
†
Пресмыкающиеся мелового периода
Ископаемая фауна Мадагаскара
Фоссилии из меловых отложений Мадагаскара
Животные, описанные в 2010 году
Гехт, Макс